Reppert ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Reppert (1893–1970/1971), deutscher Schauspieler
 Ernst von Reppert (1855–1942), preußischer Generalleutnant 
 Heinrich Sebastian von Reppert (1718–1800), preußischer Generalleutnant
 Johann Daniel Ludwig von Reppert (1724–1800), preußischer Landrat
 Karl Ludwig Reppert (* 1882; † unbekannt), deutscher Jurist und Ministerialbeamter
 Ralf Reppert (* 1959), deutscher Politiker (CDU)
 Rudolf Reppert (1881–1968), deutscher Chemiker, Unternehmer und Politiker (NSDAP)

Siehe auch:
 Rebbert